Балон
 Балон, Владимир Яковлевич (1937—2013) — артист кино, чемпион СССР среди юниоров по фехтованию на рапирах, постановщик трюков
 Балон, Клод (ок. 1671—1744) — артист балета и балетмейстер, учитель танца дофина Вьеннского (будущего Людовика XV), позднее — его супруги Марии Лещинской и их детей